Regierung Ekman steht für folgende Regierungen in Schweden:

 Regierung Ekman I (1926–1928)
 Regierung Ekman II (1930–1932)